Nádor György (1911–1944) építészmérnök
 Nádor György (1920–1999) filozófus, vallástörténész (külföldön: Georg Nádor, Georg Nador)
 Nádor György (1929–1989), művelődéspolitikus, politikai közíró
 Nádor György (1943) zongoraművész, egyetemi tanár